21-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 25 по 28 июня 2009 года в Бранденбурге (Германия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||6||9||5||20
|-
|2||align=left|||6||9||2||17
|-
|3||align=left|||4||1||1||6
|-
|4||align=left|||2||3||5||10
|-
|5||align=left|||2||1||0||3
|-
|6||align=left|||2||0||2||4
|-
|7||align=left|||1||1||1||3
|-
|8||align=left|||1||0||2||3
|-
|9||align=left|||1||0||1||2
|-
|9||align=left|||1||0||1||2
|-
|11||align=left|||1||0||0||1
|-
|12||align=left|||0||2||1||3
|-
|13||align=left|||0||1||1||2
|-
|14||align=left|||0||0||2||2
|-
|14||align=left|||0||0||2||2
|-
|16||align=left|||0||0||1||1
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2009 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Германии
Июнь 2009 года
Спорт в Германии в 2009 году
Спортивные соревнования в Бранденбурге
гребля на байдарках и каноэ